Fon (taal), een taal van Benin
 Fon (volk), een volk in Benin
 FON, netwerk van internet-aansluitingen en draadloze toegang via wifirouters